Brad Turner (1968) kanadai profi jégkorongozó
 Brad Turner (?) kanadai rendező, producer